Mercedes Carrera (* 30. November 1982 in Los Angeles als Melinda Smith) ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin.

Leben 
Mercedes Carrera zog mit ihrer Familie oft um, da ihr Vater als Auftragnehmer für das Militär arbeitete. Sie arbeitete zunächst in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im Telekommunikationssektor. Carrera hat deutsche, schwedische, puerto-ricanische und indianische Vorfahren.

Mercedes Carrera startete ihre Karriere als Darstellerin in der Hardcore-Pornofilmbrache erst im Alter von 32 Jahren. Seither hat sie in mehr als 200 Filmen mitgewirkt.

Carrera ist für ihre Darbietungen in Pornofilmen der Genres MILF bzw. Cougar und Latin bekannt. Unter anderem wirkte sie in Filmproduktionen der Unternehmen Brazzers, Reality Kings, Wicked Pictures, Digital Playground und Evil Angel mit.

Darüber hinaus ist Carrera auch sozial engagiert und Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation „The Porn Charity“, die Stipendien für Studierende in den MINT-Studienfächern bereitstellt. Carrera bezeichnet sich selbst als Kritikerin des Feminismus und sogenannter Social Justice Warriors, an denen sie in Sozialen Netzwerken regelmäßig Kritik übt.

Am 5. Februar 2019 wurde Carrera zusammen mit ihrem Freund Jason Whitney alias Daemon Cins von der Rancho-Cucamonga-Polizeibehörde wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs festgenommen. Beide werden unter anderem des achtfachen Missbrauchs eines unter 10-jährigen Mädchens, illegalen Drogenbesitzes und illegalen Schusswaffenbesitzes beschuldigt.

Filmografie (Auswahl) 
 2018: Cheaters
 2018: My Girlfriend’s Mom
 2018: MILFS In Yoga Pants
 2018: Second First Date
 2017: Cougar Orgy
 2017: Hollywood Ending
 2017: Prime MILF Vol. 4
 2017: MILF Performers Of The Year 2017
 2017: Mommy Knows Best Vol. 20
 2017: My Dirty Maid 4
 2016: Let it Ride
 2016: Maid In Mexico
 2016: Women Seeking Women Vol. 135, 131
 2016: The Preacher’s Daughter
 2016: Interracial MILFs
 2016: Forked
 2015: Cougar Crush
 2015: Kittens & Cougars 9
 2015: Dirty Rotten Mother Fuckers 10
 2015: MILF Massage
 2015: Big Tits in Sports Vol. 16
 2014: Fishnets 13
 2018: Seduced By a Cougar 53
 2018: Moms Bang Teens Vol. 26
 2019: Showcases Chapter 3
 2019: My Friend’s Hot Mom 76

Nominierungen 
 AVN Awards
 2016
 Nominierung: Best All-Girl Group Sex Scene, Sisterhood (2015)
 Nominierung: Fan Award: Hottest MILF
 Nominierung: MILF Performer of the Year
 2017
 Nominierung: Best Supporting Actress, Project Pandora (2016)
 Nominierung: Best Virtual Reality Sex Scene, Kim Kardashian Supertar VR Experience (2016)
 Nominierung: MILF Performer of the Year
 2018
 Nominierung: Best All-Girl Group Sex Scene, MILF Performers of the Year 2017 (2017)
 Nominierung: Best Three-Way Sex Scene – B/B/G, Forked (2016)
 Nominierung: MILF Performer of the Year

 Nightmoves
 2015 Nominierung: Best New Starlet

 Nightmoves Fan Awards
 2015 Nominierung: Best New Starlet

 XBiz Awards
 2016 Nominierung: MILF Performer of the Year
 2017
 Nominierung: Best Actress – Couples-Themed Release, Forked (2016)
 Nominierung: Best Sex Scene – All-Girl, Project Pandora (2016)
 Nominierung: Best Sex Scene – Couples-Themed Release, Forked (2016)
 Nominierung: MILF Performer of the Year
 2018
 Nominierung: Best Sex Scene – Couples-Themed Release, Ingenue (2017)
 Nominierung: MILF Performer of the Year

 XRCO Awards
 2016 Nominierung: MILF Performer of the Year
 2017 Nominierung: MILF Performer of the Year

Weblinks

Einzelnachweise 

Pornodarsteller
Pseudonym
US-Amerikaner
Geboren 1982
Frau